Croatia ovvero Croazia
589 Croatia
Croatia Records
Croatia Open Umag

Pagine correlate 

Croazia (disambigua)